Gnat peut faire référence à :
 Folland Gnat, un avion militaire anglais.

GNAT peut faire référence à :
 GNAT 750, un drone américain ;
 GNAT, le compilateur Ada de GNU, en informatique ;
 GNAT, une torpille allemande appelée ainsi par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Gnat, une chanson d’Eminem.